Futbolny klub Šachtěr Salihorsk, bělorusky футбольны клуб Шахцёр Салігорск, je běloruský fotbalový klub z města Salihorsk. Založen byl roku 1961. Od roku 1992 je stálým účastníkem běloruské nejvyšší fotbalové soutěže Vysšaja Liga.

Historie 
Tým byl založen roku 1961. Roku 1971 byl sloučen s kluby Chimik Salihorsk a Gorňak Salihorsk.

V roce 1992 vznikla Vysšaja liga, nejvyšší fotbalová soutěž v Bělorusku, a Šachtěr se od té doby zúčastnil všech ročníků. V devadesátých letech několikrát bojoval o udržení a v roce 1997 dokonce skončil na posledním místě, ale k sestupu nedošlo pro odhlášení soutěže dvěma jinými prvoligovými týmy. 

Od roku 1999 neskončil Šachtěr Salihorsk na horším než šestém místě. Šestkrát se stal vicemistrem soutěže (2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018) a třikrát ji ovládl (2005, 2020, 2021). Kromě toho také třikrát slavil vítězství v Běloruském Poháru (2004, 2014, 2019) a pravidelně se účastní kvalifikací evropských pohárů.

Výsledky v první lize a poháru

Výsledky v evropských pohárech

Externí odkazy 
 Oficiální stránky klubu

Běloruské fotbalové kluby
Salihorsk
Fotbalové kluby založené v roce 1961